inaczej remik, gra karciana
 Zenon Adam Remi (1873-1924), polski architekt działający w Nowym Sączu